Skiatlon na 2×15 km mužů na Zimních olympijských hrách 2014 v ruském Soči se konal dne 9. února 2014 v Centru biatlonu a běžeckého lyžování Laura. Zvítězil Švýcar Dario Cologna. Obhájce zlaté medaile z této disciplíny ze Zimních olympijských her 2010 v kanadském Vancouveru Švéd Marcus Hellner tentokrát skončil stříbrný, bronz bral Nor Martin Johnsrud Sundby.

Výsledky 
Závod odstartoval ve 14:00 místního času.

Reference

Externí odkazy 
 Oficiální výsledky na stránkách FIS

Skiatlon muži